Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie skolskim
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowski
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim
 Hraboweć – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim